Constantin Radu se poate referi la:

 Constantin Radu (atlet), alergător român de fond
 Constantin Radu (canotor), canotor român
 Constantin Radu (fotbalist), fotbalist român (1945–2020)
 Constantin Radu (senator), senator român de Dolj în legislatura 2000–2004
Constantin Radu (viceprim-ministru), viceprim-ministru în perioada 1985-1989